Krt bezeichnet:
 Krty-Hradec (bis 1997 Krty, auch Kirti), Ortschaft resp. Gemeinde in Tschechien

KRT steht als Abkürzung für:
 Flughafen Khartum im Sudan (IATA-Code)
 KRT (Fernsehsender), ukrainisches religiöser Fernsehsender
 Kleene’s Recursion Theorem, siehe Kleenes Rekursionssatz

Abkürzung